Нелидов — фамилия.

Нелидовы — дворянский род.

 Нелидов, Аггей Иванович (около 1760—1790) — Георгиевский кавалер, капитан-лейтенант, 1788.
 
 Нелидов, Алексей Леонтьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 25 сентября 1917.
 Нелидов, Анатолий Павлович (1879—1949) — актёр, заслуженный артист РСФСР (1940).
 Нелидов, Андрей Витальевич (род. 1957) — российский политик.
 Нелидов, Аркадий Иванович (1773—1834) — генерал-лейтенант, курский губернатор (1811-18), сенатор, действительный тайный советник.
 Нелидов, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2245; 26 ноября 1810.
 Нелидов, Владимир Александрович (?—1926) — русский театральный деятель, заведовал репертуаром Малого театра, возглавил его труппу; автор книги «Театральная Москва: сорок лет московских театров».
 Нелидов, Гавриил — русский воевода XV века.
 
 
 Нелидов, Николай Константинович (1832—1888) — российский правовед.
 Нелидов, Семён Флеогонтович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8890; 1 февраля 1852.
 Нелидов, Фёдор Гаврилович (1912—1945) — гвардии подполковник кавалерии, Герой Советского Союза.

См. также 
 Нелидово (значения)